Мелисия — греческий топоним. Может означать:

 Мелисия (Аттика) — город, пригород Афин.
  — село в общине Эйялия в Западной Греции.
  — село в сообществе Кила в общине Козани в Западной Македонии.
 Мелисия (Фтиотида) — село в сообществе Стилис в общине Стилис в Центральной Греции.
 Мелисия (Ханья) — село в сообществе Камбос в общине Кисамос на Крите.
 Мелисия (Элида) — село в сообществе  в общине Андрицена-Крестена в Западной Греции.